Sruweng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sruweng, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Sruweng, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar